Ließ ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ließ (1926–2011), deutscher Politiker (SPD), MdL, Oberbürgermeister von Braunschweig, Landtagsabgeordneter von Niedersachsen
 Steffen Ließ (* 1964), deutsch-schweizerischer Schwimmtrainer und Schwimmer

Siehe auch:
 Lies (Begriffsklärung)
 Lyss
 Liss
 Lees